La denominación Condado de Burke puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Burke, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Burke, condado de Dakota del Norte.
 Condado de Burke, condado de Georgia.